Celentano steht für:
 (6697) Celentano, Asteroid des Hauptgürtels

Celentano ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Celentano (* 1938), italienischer Sänger und Schauspieler
 Daniel Celentano (1902–1980), US-amerikanischer Maler und Graphiker
 Jeff Celentano (* 1960), US-amerikanischer Filmschaffender und -schauspieler
 Luisa Celentano (* 1965), italienische Jazzsängerin, Gesangspädagogin, freischaffende Künstlerin, Designerin
 Rosalinda Celentano (* 1968), italienische Schauspielerin